O Esporte Clube 24 de Maio é um clube de futebol fundado em 24 de maio de 1945 em Itaqui, no Rio Grande do Sul, que disputava os certames regionais de forma profissional. Hoje em dia está licenciado, participando apenas de competições amadoras.

Títulos 
Estaduais
 Campeonato Gaúcho de Amadores: 1969 (Série Vermelha)

Municipais
 Campeonato Citadino de Itaqui: 8 vezes (1950, 1960, 1963, 1964, 1966, 1969, 1971 e 1972).

Curiosidades
Gol de Goleiro
No dia 23 de maio de 1954, na partida de inauguração do Estádio Euclides Aranha, em Itaqui, o 24 de Maio sofreu um gol de pênalti do goleiro Nélson, segundo reserva do time do Grêmio (o titular era Sérgio Moacir e seu reserva era Wilson, que começou jogando). Nélson entrou no decorrer da partida e marcou o oitavo gol da vitória do Grêmio sobre o 24 de Maio pelo placar de 8 a 0. Foi o primeiro gol marcado por um goleiro na história da equipe porto-alegrense.

Ficha técnica:
24 de Maio 0 x 8 
Data: 23 de maio de 1954
Estádio: Euclides Aranha, Itaqui (RS)
Gols: Torres (2), Vítor, Sarará, Tesourinha, Tonico, Chico Preto e NélsonArbitragem: Aparício Viana e Silva24 de Maio: Lídio; Vitório e Henrique (Adão, depois Zanela, depois Ozens); Jará, Viragli e Borges; Voguinha, Fioravante, Queiroz, Sombra e DinizGrêmio: Wilson (Nelson); Mirão e Mauro; Camacho, Roni e Português (Zé Ivo); Tesourinha, Sarará (Tonico), Vítor (Chico Preto), Xisto (Alvim) e Torres. Técnico: László SzékelyRivalidade
O maior rival do 24 de Maio era o Esporte Clube 14 de Julho, com quem disputava o clássico chamado "38"''.

24 de Maio
Esporte de Itaqui